Thyestilla gebleri — вид жесткокрылых из семейства усачей.

Развитие 
Кормовыми растениями являются конопля посевная (Cannabis sativa) и рами (Boehmeria nivea).

Вариации

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — druh Thyestilla gebleri (Faldermann, 1835)
 Триба Saperdini: Thyestilla gebleri Fald., 1835 (автор фото - Д.Г.Касаткин)

Примечания 

Ламиины
Животные, описанные в 1835 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей